

Bilješke 
NK Mladost Rečica je kažnjena oduzimanjem 2 boda
NK Jedinstvo Vrginmost je kažnjeno oduzimanjem 2 boda
NK Kupa Donje Mekušje je kažnjena oduzimanjem 2 boda
NK Omladinac Draganić je kažnjen oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1990-91 1
Karlovac-1